Reconquista – conquista dei regni musulmani della penisola iberica da parte dei sovrani cristiani
Reconquista – guerra per l'indipendenza del Cile
Reconquista – città dell'Argentina
Reconquista – fiume dell'Argentina
Reconquista – album musicale di C.J. Ramone